Sint-Paulskerk (Frankfurt am Main)
 Sint-Paulskerk (Straatsburg)

Paul